DJ Fly est le nom de scène choisi par :
 Christian Pieters, DJ belge de musique électronique.
 DJ Fly, DJ français de hip-hop.

Voir également :